Сокращение PMK, pmk (латиницей) может означать:
 Pairwise Master Key — криптографический секретный ключ, генерируемый в процессе аутентификации клиентской станции на точке доступа беспроводной сети (WLAN) по стандарту IEEE 802.11i-2004
 PMK — код IATA для  на острове , расположенном близ северо-восточного побережья австралийского штата Квинсленд.
 pmk — код ISO 639-3 для языка памлико, мёртвого индейского языка восточноалгонкинской группе алгонкинской ветви алгской языковой семьи.

См. также 
  (кириллицей)